De Belgische voetbalclub KSK Beveren speelt sinds 1970 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt KSK Beveren

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1970/71
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|Wiener Sport-Club
|5-0||2-0 (U)|| 3-0 (T)
| rowspan="3"|8.0
|-
|
|
|2R
|
|Valencia CF
|2-1||1-0 (U)|| 1-1 (T)
|-
|
|
|3R
|
|Arsenal FC
|0-4||0-4 (U)|| 0-0 (T)
|-
|1978/79
|Europacup II
|1R
|
|Ballymena United
|6-0||3-0 (T)|| 3-0 (U)
| rowspan="4"|12.0
|-
|
|
|1/8
|
|NK Rijeka
|2-0||0-0 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Internazionale
|1-0||0-0 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|FC Barcelona
|0-2||0-1 (U)|| 0-1 (T)
|-
|1979/80
|Europacup I
|1R
|
|Servette FC Genève
|2-4||1-3 (U)|| 1-1 (T)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1981/82
|UEFA Cup
|1R
|
|Linfield FC
|8-0||3-0 (T)|| 5-0 (U)
| rowspan="2"|6.0
|-
|
|
|2R
|
|HNK Hajduk Split
|4-4 <small>u||2-3 (T)|| 2-1 (U)
|-
|1983/84
|Europacup II
|1R
|
|Enosis Neon Paralimni
|7-3||4-2 (U)|| 3-1 (T)
| rowspan="2"|5.0
|-
|
|
|1/8
|
|Aberdeen FC
|1-4||0-0 (T)|| 1-4 (U)
|-
|1984/85
|Europacup I
|1R
|
|ÍA Akranes
|7-2||2-2 (U)|| 5-0 (T)
| rowspan="2"|5.0
|-
|
|
|1/8
|
|IFK Göteborg
|2-2 <small>u||0-1 (U)|| 2-1 nv (T)
|-
|1986/87
|UEFA Cup
|1R
|
|Vålerenga IF
|1-o||1-0 (T)|| 0-0 (U)
| rowspan="3"|5.0
|-
|
|
|2R
|
|Athletic Bilbao
|4-3||3-1 (T)|| 1-2 (U)
|-
|
|
|1/8
|
|Torino Calcio
|1-3||1-2 (U)|| 0-1 (T)
|-
|1987/88
|UEFA Cup
|1R
|
|Bohemians CKD Praag
|2-1||2-0 (T)|| 0-1 (U)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|2R
|
|Vitória SC
|1-1 <small>(4-5 ns)||0-1 (U)|| 1-0 nv (T)
|-
|1995
|Intertoto Cup
|Groep 9
|
|Ceahlăul Piatra Neamț
|0-2||0-2 (T)||
| rowspan="4"|0.0
|-
|
|
|Groep 9
|
|Boby Brno
|2-3||2-3 (U)||
|-
|
|
|Groep 9
|
|FC Groningen
|2-2||2-2 (T)||
|-
|
|
|Groep 9 (3e)
|
|Etar Veliko Tarnovo
|2-1||2-1 (U)||
|-
|2004/05
|UEFA Cup
|2Q
|
|FC Vaduz
|5-2||3-1 (T)|| 2-1 (U)
| rowspan="6"|5.0
|-
|
|
|1R
|
|Levski Sofia
|2-1||1-1 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|Groep G
|
|VfB Stuttgart
|1-5||1-5 (T)||
|-
|
|
|Groep G
|
|GNK Dinamo Zagreb
|1-6||1-6 (U)||
|-
|
|
|Groep G
|
|SL Benfica
|0-3||0-3 (T)||
|-
|
|
|Groep G (5e)
|
|sc Heerenveen
|0-1||0-1 (U)||
|-
|2022/23
|Fenix Trophy
|Groep A
|
|FC United of Manchester
|4-1||4-1 (U)||2-3 (T)
| rowspan="2"|nvt
|-
|
|
|Groep A
|
|CD Cuenca-Mestallistes
|4-1 || 4-1 (T)||  (U)
|-
|
|
|}

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 51.0

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien België
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

KSK Beveren
KSK Beveren